Cruft ist der Familienname folgender Personen:

Adrian Cruft (1921–1987), britischer Komponist und Musikpädagoge
Charles Cruft (1852–1938), britischer Hundefutterproduzent und Gründer der Hundeausstellung Crufts
Charles Cruft (General) (1826–1883), US-amerikanischer Bürgerkriegsgeneral

Siehe auch:
Kraft (Begriffsklärung)